Пойма — река в Красноярском крае и Иркутской области России, левый приток Бирюсы.

Длина — 382 км, площадь водосборного бассейна — 8640 км². Исток — в северных отрогах Восточного Саяна. Впадает в Бирюсу у села Мирный.

Питание смешанное, преимущественно снеговое. Среднегодовой расход воды — 13 м³/с. Замерзает во 2-й половине октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля — начале мая, половодье наблюдается с апреля по июнь.

Основные притоки 
(расстояние от устья)
 38 км: река Тиличет (лв)
 120 км: река Тибишет (лв)
 133 км: река Тины (пр)
 152 км: река Атагаш (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Ангара, речной подбассейн реки — Тасеева, водохозяйственный участок реки — Бирюса.

Код объекта в государственном водном реестре — 16010200212116200034488.

Примечания

Литература 
 

Притоки Бирюсы
Реки Тайшетского района
Реки Иланского района
Реки Нижнеингашского района